Алла Кудрявцева була чинною чемпіонкою і досягнула півфіналу, але знялася в матчі проти Еви Бірнерової через травму.

Ксенія Первак виграла титул, у фіналі перемігши Бірнерову з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Ксенія Первак (переможниця)
  Бояна Йовановські (1-ше коло)
  Полін Пармантьє (1-ше коло)
  Анастасія Севастова (2-ге коло)
  Магдалена Рибарикова (2-ге коло)
  Алла Кудрявцева (півфінал, знялася через травму)
  Євгенія Родіна (2-ге коло)
  Араван Резаї (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікаційна сітка

Сіяні гравчині 

  Меделіна Гожня (кваліфікаційний матч)
  Сема Юріка (2-ге коло)
  Ейріні Георгату (кваліфікувалася)
  Марта Сироткіна (кваліфікаційний матч)
  Александра Крунич (кваліфікувалася)
  Вікторія Ларр'єр (кваліфікувалася)
  Тетяна Ареф'єва (2-ге коло)
  Рьоко Фуда (2-ге коло)

Кваліфікувалися 

  Яна Чепелова
  Вікторія Ларр'єр
  Ейріні Георгату
  Александра Крунич

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Tashkent Open, одиночний розряд
Tashkent Open 2011